

Колпаково — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Колпаково — село, Топчихинський район, Алтайський край